Il singolare  del Türk Telecom İzmir Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Dmitrij Tursunov era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Michail Kukuškin ha battuto in finale Louk Sorensen 6–1, 6–4.

Teste di serie

  Michail Kukuškin (Campione)
  Illja Marčenko (secondo turno)
  Peter Gojowczyk (quarti di finale)
  Marsel İlhan (quarti di finale)

  Malek Jaziri (quarti di finale)
  Adrián Menéndez Maceiras (quarti di finale)
  Uladzimir Ihnacik (primo turno)
  Flavio Cipolla (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Türk Telecom İzmir Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013